Бициклизам је на Летњим олимпијским играма био у службеном програму свих модерних олимпијских игара и спада у ред најстандарднијих олимпијских спортова.

Дисциплине и категорије су се кроз историју олимпијских игара битно мењале. Тренутно су на програму четири гране бициклизма: друмски бициклизам, бициклизам на писти, брдски бициклизам и BMX бициклизам.

На Играма су се поједине дисциплине појављивале у службеном програму на следећи начин:
 Друмски бициклизам: у мушкој конкуренцији је присутан у програму свих досадашњих Игара осим 1900, 1904. и 1908. године. Женска конкуренција уведена је на Летњим олимпијским играма 1984..
 Бициклизам на писти: у мушкој конкуренцији је присутан на свим досадашњим Иргама осим 1912 године. Дисциплине за жене су уведене на Играма 1988. у Сеулу.
 Брдски бициклизам: у службени програм Игара уведен је истовремено у мушкој и женској конкуренцији на Играма 1996. у Атланти.
 BMX бициклизам: у обе конкурениције увршћем је у програм на последњим Летњим олимпијским играма 2008. у Пекингу.

Дисциплине

Бициклизам на писти, мушкарци

Бициклизам на писти, жене

Друмски бициклизам, мушкарци

Друмски бициклизам, жене

Брдски бициклизам, мушкарци

Брдски бициклизам, жене

BMX бициклизам, мушкарци

BMX бициклизам, жене 

 
Бициклизам